Christiane von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth (1671–1727), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen und Titularkönigin von Polen
 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Kulmbach (1733–1757), Prinzessin der fränkische Hohenzollern und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen

Siehe auch:
 Sophie Christiane Luise von Brandenburg-Bayreuth (1710–1739), Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth und durch Heirat Fürstin von Thurn und Taxis